Джули Стрэйн (; ) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Джули Энн Стрэйн родилась 18 февраля 1962 года в городе Конкорд, штат Калифорния, США. В 1979 году окончила среднюю школу в Плисант Хилл.

В 1991 и 1993 годах появлялась на обложках журнала Penthouse.

Дебютировала в кино в 1990 году. Первоначально у Джули существовала серьёзная проблема при выборе ролей — её высокий рост (185 см). За свою карьеру она сыграла более чем в 130 фильмах и сериалах, среди которых также есть несколько порнофильмов.

Джули является прообразом главной героини компьютерной игры Heavy metal f.a.k.k. 2.

В 1997 году была выпущена автобиография Стрэйн — «Six Foot One and Worth the Climb».

Большая часть юности Стрейн была стёрта с её памяти, поскольку она перенесла ретроградную амнезию вследствие серьёзной травмы головы, полученной при падении с лошади. 16 июля 2018 года она объявила в Facebook, что страдает серьёзной формой деменции, которая является результатом этой травмы. В ноябре 2018 года было объявлено, что она находится на поздних стадиях деменции и получает хосписную помощь на дому.

В январе 2020 года появилось сообщение о её смерти, которое вскоре было опровергнуто.

Скончалась 10 января 2021 года от последствий деменции.

Личная жизнь 
С 1995 по 2007 год Стрейн была замужем за Кевином Истменом, создателем комиксов про черепашек-ниндзя. У бывших супругов есть сын — Шейн Истмен (род. в июле 2006).

Фильмография

Награды и номинации 
 Penthouse Pet of the Month June 1991
 Penthouse Pet of the Year 1993

Примечания

Ссылки 

Эротические фотомодели США
Penthouse Pets
Актрисы озвучивания США
Penthouse Pets of the Year
Умершие от деменции